Příjmení Šaroch nosí více různých osobností:

 Jaroslav Šaroch (* 20. století) – český státní zástupce
 Stanislav Šaroch (* 1970) – český ekonom a pedagog

ženy
 Gabriela V. Šarochová (* 1968) – česká historička

jiné
 Šarochův mlýn – mlýn v okrese Jindřichův Hradec

podobné
 Šarboch
 Šarbochův mlýn – bývalý mlýn u Radotína